Шахтинский (Шахтинско-Донецкий) округ — административно-территориальная единица Донецкой губернии Украинской ССР (с 1923  до июня 1924 года), с 2 июня 1924 года  в составе Северо-Кавказского края РСФСР.  

Административный центр округа — город Шахты.

История 
Округ был образован в 1923 году в составе Донецкой губернии Украинской ССР под наименованием Шахтинский с центром в городе Шахты.

2 июня 1924 года Шахтинский округ вошёл в состав Юго-Восточной области РСФСР, переименованной 17 октября 1924 года в Северо-Кавказский край. 16 июня 1925 года к Шахтинскому округу была присоединена территория упразднённого Морозовского округа. 

5  октября 1925 года округ был переименован в Шахтинско-Донецкий.

В августе 1930 года Шахтинско-Донецкий округ был упразднён, а районы отошли в прямое подчинение Северо-Кавказского края.

Состав и население 
По данным Всероссийской переписи 1926 года Шахтинско-Донецкий округ включал: 2 города, 17 посёлков городского типа, 8 районов, 178 сельсоветов, 1113 населённых пунктов.

Национальный состав Шахтинско-Донецкого округа Северо-Кавказского края, по переписи 1926 г.

Районы Шахтинско-Донецкого округа:

Численность населения Шахтинско-Донецкого округа:

Численность населения округа по городским поселениям:

Литература 
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 т. / Ред. колл.: П. У. Бровка и др. — Мн.: Гл. редакция Белорусской Советской Энциклопедии, 1979. — Т. 1. История. Общественный и государственный строй. Законодательство и право. Административно-территориальное деление. Населённые пункты. Международные связи. — 768 с. — 50 000 экз. (Об округах СССР)
 Большая Российская энциклопедия. — том «Россия». — М., 2004. (Об округах СССР).

Источники, использованные в статье 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза.

Ссылки 
 Шахтинский - Шахтинско-Донецкий округ 
 Список населенных мест Донского, Донецкого, Сальского, Таганрогского и Шахтинско-Донецкого округов Северо-Кавказского края на 1926 год  // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2016.

1923 год в Ростовской области
Округа РСФСР
Округа, образованные в 1923 году
Появились в 1923 году в России
Округа, упразднённые в 1930 году